Space Cowboy peut faire référence à :

Cinéma 
 Space Cowboys, un film américano-australien de Clint Eastwood sorti en 2000

Musique 
 Space Cowboy, une chanson du Steve Miller Band
Space Cowboy, une chanson de Jamiroquai
 Space Cowboy, une chanson de Abney Park

Sociétés 
 Space Cowboy, un producteur de musique français
 Space Cowboys, un éditeur de jeux de société

Notes et références